Леонид Бурлаков:
 Бурлаков, Леонид Владимирович (род. 1967) — российский музыкальный продюсер.
 Бурлаков, Леонид Николаевич  (род. 1947) — советский и казахстанский государственный деятель.